Cesare Dell'Acqua (1821-1905) een Oostenrijk-Hongaars kunstschilder
Eva dell'Acqua (1860-1930) een Belgische componiste
Angelo Dell'Acqua, (1903-1972), een Italiaans kardinaal
Massimo Dell'Acqua (* 1979), een Italiaans tennisser
Casey Dellacqua, een Australisch tennisster